Biologia: Pitó (serp)
 Mitologia: Pitó (mitologia), serp gegantina nascuda directament de Gea
 Biografies:
 Pitó (sàtrapa de l'Índia) del temps d'Alexandre el Gran.
 Pitó (sàtrapa de Mèdia), del temps d'Alexandre el Gran.
 Pitó (sàtrapa de Bactriana), del temps d'Alexandre el Gran.
 Pitó d'Abdera, dirigent de la ciutat d'Abdera
 Pitó de Catana, poeta dramàtic grec del temps d'Alexandre el Gran
 Pitó d'Enos (s. IV aC), filòsof grec
 Pitó (artista), artista grec